133. længdegrad kan henvise til:

 133. vestlige længdekreds
 133. østlige længdekreds